De Ronde van Luxemburg 2002 (Luxemburgs: Tour de Luxembourg 2002) werd gehouden van 30 mei tot en met 2 juni in Luxemburg. Het was de 62ste editie van deze meerdaagse rittenkoers in het groothertogdom. Van de 120 gestarte renners bereikten 67 coureurs de eindstreep in Diekirch.

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

Eindklassementen

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2002
2002